Miejscowości w USA:
 Ordway – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Crowley
Gminy w USA:
 Ordway (ang. Ordway Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown